Асікаґа — японське прізвище і топонім.

Топоніми 
 Асікаґа (Тотіґі)

Персоналії 
 Асікаґа — японське прізвище.

 Рід Асікаґа — рід сьоґунів.
 Асікаґа Йосіакіра
 Асікаґа Йосікадзу
 Асікаґа Йосідзумі
 Асікаґа Йосіхіде
 Асікаґа Йосікацу
 Асікаґа Йосіхару
 Асікаґа Йосіхіса
 Асікаґа Йосімоті
 Асікаґа Йосімаса
 Асікаґа Йосітеру
 Асікаґа Йосіміцу
 Асікаґа Йосіакі
 Асікаґа Йосікі
 Асікаґа Йосінорі
 Асікаґа Такаудзі

Інше 
 Школа Асікаґа